La collina dei conigli (Watership Down) – romanzo del 1972 scritto da Richard Adams
 La collina dei conigli (Watership Down) – film d'animazione del 1978 diretto da Martin Rosen
 La collina dei conigli (Watership Down) – miniserie televisiva animata del 2018

Pagine correlate 
Watership Down